A9C peut désigner :
 A9C, le préfixe de l'OACI pour l'immatriculation des aéronefs du .